Остророг:

 Остророг — графский род герба «Наленч», происходящий из Великой Польши.
 Остророг, Николай (1593—1651) — политический и военный деятель Речи Посполитой.
 Остророг, Ян (1436—1501) — государственный и общественный деятель Королевства Польского, писатель-публицист.
 Остророг, Ян (1565—1622) — магнат и политический деятель Речи Посполитой.